Propilbenzen se može odnositi na:

 Kumen (izopropilbenzen)
 n-Propilbenzen